Sebastian Plate (1979. augusztus 7. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Sebastian Plate adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1979-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek